Kris est un terme pouvant désigner :
 le kris ou kriss est une arme blanche de cérémonie caractéristique de l'Indonésie et de la Malaisie ;
 la kris est l'institution fondamentale (conseil, justice) de la société Roms ;
 Kris (1976-2004), un pur-sang britannique ;
 Kris est un auteur de bande dessinée ;
 Kris est le titre original du film Crise d'Ingmar Bergman ;
 Kris le Shérif, une revue parue entre 1960 et 1967 ;
 Kris Boustedt, un réalisateur, producteur, scénariste, monteur et acteur américain ;
 Kris Williams, une actrice, scénariste, réalisatrice et productrice américaine ;
 Ernst Kris, psychanalyste américain, un des trois fondateurs de l'egopsychology.

Voir aussi